Neokhórion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Neochóri (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Grevenón, 
 Neochóri (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ioannínon), 
 Oichalía, ort, Thessalien, Trikala, 
 Neochóri (ort i Grekland, Epirus, Thesprotia), 
 Neochóri (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Neochóri (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Magnisías), 
 Neochóri (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Kardhítsas), 
 Neochóri (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ártas), 
 Neokhórion (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis, lat 39,04, long 22,52), 
 Neokhórion (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis, lat 38,80, long 22,20), 
 Neochórion (ort i Grekland, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías), 
 Neochóri (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Chios, 
 Neochórion (ort i Grekland, Västra Grekland, Nomós Ileías), 
 Neochóri (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Évrou, 
 Neochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón), 
 Neochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis), 
 Neochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías), 
 Kypséli (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 
 Neochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Chalkidike), 
 Káto Ampélia, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 
 Amfipolis, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar